Carmo puede referirse a:

 Carmo (moneda) o Karmo (moneda), moneda acuñada en Carmona en la época romana.
 Carmo (Río de Janeiro), ciudad del estado de Río de Janeiro.
 Carmo de Minas, municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
 Carmo do Rio Claro, municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
 Monte do Carmo, municipio brasileño del estado del Tocantins.
 The Great Carmo, nombre artístico del ilusionista australiano Harry Cameron (1881 - 1944).